Пенязьков — фамилия.

Известные носители:
 Пенязьков, Дмитрий Никандрович (1922 — 2002) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Пенязьков, Олег Глебович (род. 1961) — советский и белорусский физик, академик НАН Белоруссии.